Janez Plestenjak je lahko:

 Janez Plestenjak (roj. 1928), učitelj
 Janez Plestenjak (1899 - 1947), pisatelj
 Janez Plestenjak (roj. 1939), slikar